Bienenberg steht für

 Karl Joseph Biener von Bienenberg, böhmischer Prähistoriker
 das Ausbildungs- und Tagungszentrum Bienenberg in Liestal, Schweiz